Procas é o décimo terceiro rei lendário de Alba Longa, cidade fundada por Ascânio, filho de Eneias, o herói troiano. Reinou trinta e três anos. Era filho de Aventino.

Lenda
Foi pai de Numitor e Amúlio. Uma de suas últimas vontades era que a divisão do reino não se transformasse em guerra entre os dois irmãos. Por isso decidiu que um deles devia reinar e o outro receber sua parte em bens e riquezas. Durante a partilha, os bens e as riquezas couberam a Amúlio e o trono ficou com Numitor.

Amúlio ignorou as disposições do pai, usurpou o trono e expulsou o irmão de Alba Longa. Mandou matar Lauso, filho de Numitor, para impedir que se tornasse rei, e obrigou Réia Sílvia, filha de Numitor, a ser vestal, sacerdotisa virgem consagrada à deusa Vesta. Mas esta teve dois filhos com o deus Marte, Rômulo e Remo.

Referências
Tito Lívio, História de Roma desde a sua fundação, I, 3
Dionísio de Halicarnasso, Antiguidades romanas, I, 71
Apiano, História romana, I, 1
Virgílio, Eneida, VI, 767
Smith, Biographical Dictionary

Ver também
História de Roma
Fundação de Roma
Rômulo e Remo

Árvore Genealógica dos Reis de Alba Longa 

 

Reis de Alba Longa